23-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 12 клубов. Турнир проводился с 15 марта по 16 ноября 2014 года.

Этот сезон должен был стать последним в истории чемпионатов Казахстана, которые проходили по системе «весна-осень».

Чемпионский титул защищал «Актобе» (Актобе).

По итогам прошлого сезона Премьер-лигу покинули «Акжайык» (Уральск) и «Восток» (Усть-Каменогорск). Вместо них в этом чемпионате участвовали «Кайсар» (Кызылорда) и «Спартак» (Семей).

Регламент

2 этапа 
Чемпионат проводился в 2 этапа.

На первом этапе клубы сыграли традиционный двухкруговой турнир из 22 туров (каждая команда провела по 2 матча — по одному дома и в гостях).

На втором этапе клубы разделились на 2 группы. Первые 6 команд по итогам первого этапа сыграли между собой в 2 круга, разыграв места с 1-го по 6-е.

Остальные 6 клубов также сыграли между собой в 2 круга, разыграв места с 7-го по 12-е.

При этом очки, набранные командами на первом этапе, сохранились. После формирования групп, очки, набранные каждым клубом на первом этапе, делятся пополам.

В случае, если команда набрала нечётное количество очков, округление производится в большую сторону до целого числа.

Участие лучших команд в еврокубках 
По состоянию на начало чемпионата квота Казахстана на участие в еврокубках была следующей:

Эти позиции не окончательные. Они могут меняться по итогам розыгрыша Кубка Казахстана-2014, а также в зависимости от того, какие команды и из каких стран выиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы-2014/2015. Итоговое распределение мест в еврокубках см. ниже.

Участники чемпионата 
 Состав участников чемпионата определяется Исполкомом.
 Количественный состав чемпионата — 12 клубов.
 Команда, занявшая по итогам чемпионата 12-е место, в сезоне-2015 будет выступать в Первой лиге, ей на смену придет победитель Первой лиги 2014 года.
 Клуб, который занял 11-е место, сыграл переходный матч со второй командой Первой лиги.
 Клубы, завоевавшие право по итогам сезона выступать в чемпионате и отказавшиеся от данного права, могут быть заменены другими командами по решению Исполкома.

Определение мест в случае равенства очков 
В соответствии с Регламентом чемпионата, в случае равенства очков у двух и более команд их места в турнирной таблице во время проведения чемпионата определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

В случае равенства очков у двух и более команд их места (кроме первого) в итоговой таблице определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Результаты очных встреч (очки, победы, разность мячей, голы, голы на чужом поле);
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой таблице определяются жребием.

В случае равенства очков в итоговой таблице чемпионата у двух команд, набравших их наибольшее количество, чемпион определяется в дополнительном матче между этими клубами.

В случае равенства очков более чем у двух команд, чемпион определяется по стандартным критериям в турнирной таблице, указанным выше, за исключением жребия.

При абсолютном равенстве всех этих показателей чемпион определяется в дополнительном турнире данных клубов.

Требования к составам команд 
 Для участия в чемпионате каждая команда вправе заявить до 25 футболистов независимо от возраста.
 Каждый клуб вправе заявить не более 7 легионеров, а на поле может быть не более 5 из них.
 Легионер не должен быть старше 1984 года рождения.
Примечание: Настоящее требование не распространяется на легионеров, которые принимали участие в официальных матчах в составе своих национальных сборных команд в последнем отборочном цикле/финальном турнире чемпионатов мира и/или соответствующих Конфедераций.

Также требование не распространяется на легионеров, имеющих действующий трудовой договор, срок действия которого включает в себя участие в чемпионате или Первой лиге сезона 2013 года.
 На протяжении всего матча чемпионата в составе команды на поле должен находиться как минимум один игрок в возрасте не старше 1992 года рождения, являющегося гражданином Республики Казахстан.

Периоды регистрации игроков 
Регистрационные периоды, то есть сроки, в которые разрешается переход игроков из команды в команду и заявка новых игроков, установлены следующим образом:
 с 11 января по 3 апреля 2014 года;
 с 11 июня по 8 июля 2014 года.

Молодёжный турнир 
Параллельно с основным чемпионатом проводился турнир молодёжных команд. Каждый клуб-участник чемпионата выставляет молодёжную команду, состоящую из игроков не старше 1993 года рождения.

Матчи молодёжных команд проводятся, как правило, накануне матчей взрослых команд или в тот же день перед матчем взрослых команд.

Участники

Изменения 
По итогам сезона-2014 Премьер-лигу покинули:
 «Восток» (Усть-Каменогорск) — 11-е место
 «Акжайык» (Уральск) — 12-е место

Из Первой лиги квалифицировались:
 «Кайсар» (Кызылорда) — 1-е место
 «Спартак» (Семей) — 2-е место

Стадионы

География соревнования

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Итоговые таблицы

Первый этап

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Распределение мест по турам

Результаты матчей

Второй этап

Турнир за 1-6-е места 

 * Выходит в еврокубки, так как серебряный и бронзовый призёры чемпионата также являются финалистами Кубка Казахстана-2014</small>.
В скобках указано количество очков без деления пополам.

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Распределение мест по турам

Результаты матчей 

Курсивом выделен технический результат.

Турнир за 7-12-е места 

 * С «Тобола» снято 3 очка.
В скобках указано количество очков без деления пополам.

Распределение мест по турам

Результаты матчей

Переходный матч

Статистика сезона

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Вратари 

ГП — всего пропущено голов, М — количество матчей, М0 — Матчей на ноль, ЗИ — пропущено голов за игру.

Рекорды в чемпионате

Голы 
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 06/07/2014 «Кайрат» 7:1 «Актобе»

 Самая крупная победа гостей (+4):
 29/03/2014 «Тараз» 1:5 «Шахтёр»

 Наибольшее количество голов в одном матче, забитых одной командой (7):
 06/07/2014 «Кайрат» 7:1 «Актобе»

 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 22/06/2014 «Астана» 5:3 «Иртыш»
 06/07/2014 «Кайрат» 7:1 «Актобе»

Посещаемость 
 Наибольшее количество зрителей (13 500):
 28/05/2014 «Актобе» 0:0 «Атырау»

 Наименьшее количество зрителей (800):
 19/10/2014 «Атырау» 1:0 «Жетысу»

Лучшие футболисты

Футболист месяца

Итоговые таблицы турниров молодёжных команд

Первый этап (Турнир дублирующих составов)

Второй этап (Кубок ПФЛ)

Группа 1

Группа 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Регламент Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-Лиги на 2014 год
 Страница Первой лиги на сайте ПФЛ

2014
Казахстан
Футбол в Казахстане в 2014 году